R125 steht für:
 Yamaha YZF-R125, ein Motorrad von Yamaha

R-125 steht für:
 Pentafluorethan, ein Kohlenwasserstoff

Abkürzung